Naumow bzw. Naumov oder Naumovs ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexandrowitsch Naumow (1916–1985), russischer Physiker
 Andrij Naumow (ukrainisch Андрій Наумов, * 1973), ukrainischer Marathonläufer
 Boris Nikolajewitsch Naumow (1927–1988), russischer Kybernetiker und Informatiker
 Lew Nikolajewitsch Naumow (russisch Лев Николаевич Наумов; 1925–2005), russischer Komponist
 Nikolai Alexandrowitsch Naumow (1888–1959), russisch-sowjetischer Pilzkundler
 Pjotr Isotowitsch Naumow (1915–1987), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Wadim Wladimirowitsch Naumow (russisch Вадим Наумов, * 1969), russischer Eiskunstläufer
 Wladimir Naumowitsch Naumow (1927–2021), russischer Regisseur

als Naumov:
 Radomir Naumov (1946–2015) serbischer Politiker
 Riste Naumov (* 1981), mazedonischer Fußballspieler

als Naumovs:
 Sergejs Naumovs (* 1969), lettischer Eishockeytorwart